Gata je lahko:
 Gata Ilidža (Bosna in Hercegovina)
 Gata (Hrvaška)